

Содержание 
В суре говорится, что отношения между людьми в торговле основаны на том, что люди обычно полностью удовлетворяют только свои права. В суре содержится угроза подобным людям о наступлении Дня воскресения и указано, что их деяния будут записаны в Книге, которую смеет отрицать только преступный грешник, отделённый завесой от своего Господа.

Потом речь в аятах идёт о праведниках. В конце сура успокаивает верующих тем, что в День воскресения восторжествует справедливость, и они будут в раю возлежать на ложах и смотреть на неверных, насмехаясь над ними.